Die Ykkönen 2011 war die 18. Spielzeit der zweithöchsten finnischen Fußballliga unter diesem Namen und die insgesamt 74. Spielzeit seit der offiziellen Einführung einer solchen im Jahr 1936. Sie begann am 28. April und endete am 22. Oktober 2011.

Modus 
Die 13 Mannschaften spielten aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Meister stieg direkt in die Veikkausliiga 2012 auf.

Wegen der in zwei Stufen geplanten Reduzierung der Ykkönen waren die drei Absteiger der letzten Saison durch nur einen Aufsteiger ersetzt worden. Nach dieser Spielzeit stiegen vier Vereine direkt in die Kakkonen ab und wurden nur durch ein Teams ersetzt, sodass in der folgenden Saison nur noch zehn Vereine vertreten waren.

Teilnehmer

Abschlusstabelle

Torschützenliste

Statistik 
 Torreichstes Spiel: FC Viikingit – Kokkolan Palloveikot 8:1

 Höchster Sieg: FC Viikingit – Kokkolan Palloveikot 8:1, FC Espoo – FC Lahti 0:7, Oulun Palloseura – Porin Palloilijat 7:0, AC Oulu – FC Espoo 7:0

Weblinks 
 Finland - List of League Second Level Tables rsssf.com
 Ykkönen 2011 soccerway.com

Einzelnachweise 

Fußballsaison 2011
2011